Carlos "Morocho" Hernández – pugile venezuelano
 Carlos "Famoso" Hernández – pugile salvadoregno
 Carlos Hernández – calciatore colombiano
 Carlos Hernández – cantante salvadoregno
 Carlos Hernandez – giocatore di baseball dominicano
 Carlos Hernández – giocatore di baseball venezuelano
 Carlos Hernández – truccatore 
 Carlos Hernández – velista spagnolo 
Carlos Hernández Bailo – ex ciclista spagnolo
Carlos Hernández Valverde – calciatore costaricano